Каменово — топоним:

 Болгария
 Каменово — в Разградской области
 Каменово — в Сливенской области

 Россия
 Каменово — деревня, Камешковский район, Владимирская область

 Сербия
 Каменово — в общине Петровац-на-Млави

 Сербия
 Каменово — пляж в общине Будва